Cronartium — рід грибів родини Cronartiaceae. Назва вперше опублікована 1815 року.

Класифікація 
До роду Cronartium відносять 77 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1815. Observationes mycologicae. 1:1-230 - P.220

Роди грибів